Könyv
Tom Sawyer kalandjai (1876), Mark Twain regénye

Film
 Tom Sawyer kalandjai (1973) James Neilson filmje
 Tom Sawyer kalandjai (1986) ausztrál rajzfilm
 Tom Sawyer kalandjai (1998) William R. Kowalchuk filmje
 Tom Sawyer kalandjai (2000) Paul Sabella filmje
 Tom Sawyer és Huckleberry Finn (2014) német-amerikai film
 Tom Sawyer (2011) német film
 Tom és Huck (1995) Peter Hewitt filmje